Afonine (masculin ; ) ou Afonina (féminin ; ) est un patronyme russe.

 Ivan Afonine (1904-1979), officier supérieur de l'Armée rouge ;
 Valentin Afonine (1939-2021), footballeur soviétique.

Patronyme russe